Gamble kan som auktorsförkortning betyda:

 James Sykes Gamble
 Tony Gamble

Robotskapade auktorsförkortningar